les Italiens :
 Giordano Riccati (1709-1790) :  physicien, architecte et théoricien de la musique du .
 Jacopo Riccati (1676-1754) : mathématicien et physicien.
 Vincenzo Riccati (1707-1775) : mathématicien, physicien, jésuite, fils du précédent.

Autres utilisations 
 Équation de Riccati : équation différentielle étudiée par la famille Riccati